Pär Arlbrandt (né le  à Jönköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 

Formé au HV71, il débute avec l'équipe première dans l'Elitserien en 2001. Après plusieurs saisons passées à s'aguerrir dans l'Allsvenskan, il s'établit dans l'Elitserien en 2009 avec le Luleå HF. Deux ans plus tard, il signe au Linköpings HC où il restera trois saisons.

Le , il signe un contrat de un an en faveur du club Suisse du HC Bienne en LNA.

Carrière internationale
Il représente la Suède lors de l'Euro Hockey Tour en 2011, 2013 et 2014

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| HV71|| Elitserien|| 14|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan|| 46|| 24|| 18|| 42|| 49|| 5|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| rowspan=2|2002-2003|| HV71|| Elitserien|| 38|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Rögle BK|| Allsvenskan|| 9|| 2|| 7|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 46|| 14|| 25|| 39|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 38|| 11|| 24|| 35|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 36|| 10|| 16|| 26|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 45|| 25|| 47|| 72|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Södertälje SK|| Elitserien|| 26|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| EC Klagenfurt AC|| Autriche|| 9|| 4|| 3|| 7|| 18|| 3|| 1|| 0|| 1||4
|-
| 2008-2009|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 42|| 28|| 49|| 77|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Luleå HF|| Elitserien|| 52|| 16|| 21|| 37|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Luleå HF|| Elitserien|| 55|| 19|| 21|| 40|| 16|| 13|| 3|| 2|| 5|| 14
|-
| 2011-2012|| Linköpings HC|| Elitserien|| 55|| 14|| 23|| 37|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Linköpings HC|| Elitserien|| 54|| 21|| 32|| 53|| 28|| 10|| 7|| 5|| 12|| 4
|-
| 2013-2014|| Linköpings HC|| SHL || 53 || 26 || 45 || 71 || 66 || 14 || 3 || 7 || 10|| 2
|-
| 2014-2015|| HC Bienne || LNA || 48 || 17 || 22 || 39 || 12 || 7 || 5 || 3 || 8|| 10
|-
| 2015-2016|| HC Bienne || LNA || 36|| 12|| 12|| 24|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HV71 || SHL || 15|| 3|| 8|| 11|| 8|| 6|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2016-2017|| HV71 || SHL || 47 || 11 || 18 || 29 || 4 || 16 || 1 || 8 || 9 || 2

Notes et références 

Naissance en novembre 1982
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur du Luleå HF
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Södertälje SK
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Jönköping
Joueur du IF Troja-Ljungby